Денкендорф (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Денкендорф (Вюртемберг) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.